Соревнования в комбинированной эстафете 4×100 метров (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились 15 и 17 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты 

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
15 августа 2008, с 20:32 до 20:44 по местному времени (UTC+8)

Финал 
17 августа 2008, в 10:45 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Эстафета, женщины, 4×100 комбинированная